

Patronymie
 Eugénie Fénoglio (1866-1929) est une comédienne française sous le nom d'Ève Lavallière
 Beppe Fenoglio (1922-1963) est un écrivain italien ;
 Pietro Fenoglio (1865-1927) est un architecte italien ;
 Jérôme Fenoglio est un journaliste français, directeur du quotidien Le Monde.